Статью о программном обеспечении Kscope см. Cscope.
Kscope — подразделение (сублейбл) инди-лейбла Snapper Music, созданное для работы с музыкантами жанра пост-прогрессивный рок.

Среди музыкантов, чьи альбомы лейбл выпустил на данный момент, числятся такие группы как Anathema, Anekdoten, Engineers, Lunatic Soul, No-Man, Nosound, Porcupine Tree, Richard Barbieri, Стивен Уилсон и The Pineapple Thief.

Ссылки 
 Официальный сайт Kscope
 Официальный сайт Snapper Music

Лейблы звукозаписи Великобритании
Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1998 году